|-
| 130101 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130102 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130103 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130104 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130105 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130106 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130107 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130108 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130109 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130110 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130111 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130112 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130113 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130114 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130115 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130116 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130117 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130118 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130119 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130120 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130121 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130122 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130123 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130124 - ||  || 10 decembrie 1999 || Les Tardieux || 
|-
| 130125 - ||  || 11 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 130126 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130127 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130128 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130129 - ||  || 12 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 130130 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130131 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130132 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130133 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130134 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130135 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130136 - ||  || 3 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130137 - ||  || 11 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 130138 - ||  || 7 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130139 - ||  || 7 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130140 - ||  || 8 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130141 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130142 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130143 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130144 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130145 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130146 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130147 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130148 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130149 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130150 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130151 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130152 - ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130153 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130154 - ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130155 - ||  || 15 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130156 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130157 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130158 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130159 - ||  || 2 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130160 - ||  || 2 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130161 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130162 - || 1999 YM || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130163 - ||  || 29 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130164 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130165 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130166 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130167 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130168 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130169 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130170 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130171 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130172 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130173 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130174 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130175 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130176 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130177 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130178 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130179 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130180 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130181 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130182 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130183 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130184 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130185 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130186 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130187 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130188 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130189 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130190 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130191 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130192 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130193 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130194 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130195 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130196 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130197 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130198 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130199 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130200 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-